Pajares puede referirse a:

Geografía

España 

 Pajares, parroquia en el concejo de Lena;
 Puerto de Pajares, puerto situado en dicha parroquia, que permite el paso entre las provincias de León y Asturias;
 La Rampa de Pajares, tramo de la línea ferroviaria León-Asturias que discurre por el Puerto de Pajares;
 La Variante de Pajares, tramo de la línea de alta velocidad León-Asturias, entre los que se incluyen los túneles de Pajares;
 El río Pajares, que al juntarse con el río Huerna forma el río Lena;
 La estación invernal y de montaña de Valgrande-Pajares situada en el Puerto de Pajares;
 Pajares de Adaja, localidad de la provincia de Ávila;
 Pajares, localidad del municipio de Valle de Tobalina, provincia de Burgos;
 Pajares de la Rivera, localidad del municipio de Riolobos, provincia de Cáceres;
 Pajares, localidad del municipio de Sotorribas, provincia de Cuenca;
 Pajares, localidad del municipio de Brihuega, provincia de Guadalajara;
 Pajares de los Oteros, municipio de la provincia de León;
 Pajares, despoblado de La Rioja:
 Embalse de Pajares, en el cauce del río Iregua;
 Los Pajares, localidad del municipio de Pedrezuela, provincia de Madrid;
 Pajares, localidad del municipio de San Martín de la Vega, provincia de Madrid;
 La Estación y Pajares, localidad del municipio de Zarzalejo, provincia de Madrid;
 Pajares de la Laguna, municipio de la provincia de Salamanca;
 Pajares de Pedraza, localidad del municipio de Arahuetes, provincia de Segovia;
 Pajares de Fresno, localidad del municipio de Fresno de Cantespino, provincia de Segovia;
 Los Pajares, localidad del municipio de Cantillana, provincia de Sevilla;
 Los Pajares, localidad del municipio de Castielfabib, provincia de Valencia;
 Pajares de la Lampreana, municipio de la provincia de Zamora.

Personas 
 Ramón Pajares Pardo (1912-1993), arquitecto español;
 Adolfo Pajares de Compostizo (1937-2020), político español;
 Andrés Pajares (1940-), humorista español;
 Alberto Bernabé Pajares (1946-), filólogo clásico español.